Dit is een lijst van planetoïden 120201-120300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120201 - || 2004 ES2 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120202 - || 2004 EL6 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120203 - || 2004 EE7 || 12 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120204 - || 2004 EY13 || 11 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120205 - || 2004 EF27 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120206 - || 2004 EA30 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120207 - || 2004 EG31 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (120208) Brentbarbee || 2004 EK32 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120209 - || 2004 ES36 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120210 - || 2004 EN39 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120211 - || 2004 ES39 || 15 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120212 - || 2004 EM54 || 13 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120213 - || 2004 EF56 || 14 maart 2004 || Palomar || NEAT
|-
| (120214) Danteberdeguez || 2004 EG78 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| (120215) Kevinberry || 2004 EM79 || 15 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120216 - || 2004 EW95 || 14 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120217 - || 2004 FL || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120218) Richardberry || 2004 FN2 || 17 maart 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120219 - || 2004 FZ15 || 25 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120220 - || 2004 FP17 || 26 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120221 - || 2004 FJ18 || 28 maart 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120222 - || 2004 FD23 || 17 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120223 - || 2004 FZ28 || 28 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120224 - || 2004 FB39 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120225 - || 2004 FK45 || 16 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120226 - || 2004 FR49 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120227 - || 2004 FZ50 || 18 maart 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120228 - || 2004 FB52 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120229 - || 2004 FX57 || 17 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120230 - || 2004 FQ63 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120231 - || 2004 FF64 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120232 - || 2004 FH65 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120233 - || 2004 FZ65 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120234 - || 2004 FD66 || 19 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120235 - || 2004 FR67 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120236 - || 2004 FA85 || 18 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120237 - || 2004 FQ85 || 18 maart 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120238 - || 2004 FL90 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120239 - || 2004 FP90 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120240 - || 2004 FM98 || 23 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120241 - || 2004 FM102 || 20 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120242 - || 2004 FE109 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120243 - || 2004 FG110 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120244 - || 2004 FG122 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120245 - || 2004 FC127 || 27 maart 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120246 - || 2004 FM139 || 24 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120247 - || 2004 FR139 || 25 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120248 - || 2004 FR140 || 27 maart 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120249 - || 2004 GQ1 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120250 - || 2004 GU4 || 11 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120251 - || 2004 GB6 || 12 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120252 - || 2004 GA10 || 13 april 2004 || Mount Graham || W. H. Ryan, Q. Jamieson
|-
| 120253 - || 2004 GO14 || 13 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120254 - || 2004 GX14 || 13 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120255 - || 2004 GG17 || 10 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120256 - || 2004 GV17 || 12 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120257 - || 2004 GL18 || 13 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120258 - || 2004 GS18 || 14 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120259 - || 2004 GB20 || 15 april 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 120260 - || 2004 GL20 || 9 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120261 - || 2004 GS27 || 15 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120262 - || 2004 GP29 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120263 - || 2004 GJ30 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120264 - || 2004 GJ45 || 12 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120265 - || 2004 GE55 || 13 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120266 - || 2004 GF59 || 12 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120267 - || 2004 GP68 || 13 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120268 - || 2004 GE72 || 14 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120269 - || 2004 GE75 || 14 april 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120270 - || 2004 GW80 || 13 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120271 - || 2004 HM3 || 16 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120272 - || 2004 HK5 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120273 - || 2004 HP5 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120274 - || 2004 HE6 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120275 - || 2004 HB8 || 16 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120276 - || 2004 HU9 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120277 - || 2004 HV9 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120278 - || 2004 HL17 || 16 april 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120279 - || 2004 HG18 || 17 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120280 - || 2004 HP32 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120281 - || 2004 HV32 || 21 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120282 - || 2004 HB34 || 16 april 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120283 - || 2004 HK35 || 20 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120284 - || 2004 HO43 || 21 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120285) Brentbos || 2004 HE47 || 22 april 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120286 - || 2004 HX56 || 27 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120287 - || 2004 HO59 || 25 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120288 - || 2004 HK61 || 25 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120289 - || 2004 HM61 || 25 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120290 - || 2004 HB62 || 29 april 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120291 - || 2004 HA75 || 30 april 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120292 - || 2004 JA9 || 13 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120293 - || 2004 JQ9 || 13 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120294 - || 2004 JW15 || 10 mei 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120295 - || 2004 JO16 || 11 mei 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120296 - || 2004 JH17 || 12 mei 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 120297 - || 2004 JD22 || 9 mei 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120298 - || 2004 JY24 || 15 mei 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| (120299) Billlynch || 2004 JL28 || 9 mei 2004 || Sandlot || G. Hug
|-
| 120300 - || 2004 JV31 || 14 mei 2004 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten